Liermann ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Rothe-Liermann (* 1987), deutsche Drehbuch- und Romanautorin
 Christiane Liermann (* 1960), deutsche Historikerin und Romanistin
 Hans Liermann (1893–1976), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heinz Liermann (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Peter Liermann (* 1957), deutscher Autor, Regisseur, Hörspieldramaturg und -produzent
 Petra Liermann (* 1971), deutsche Schriftstellerin und Lektorin
 Stephan Liermann (* 1929), deutscher Jurist